Le terme biomédical peut se rapporter à :
 Génie biomédical
 Modèle biomédical

Voir aussi 
 Sciences biomédicales